Fairlawn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fairlawn (Ohio)
Fairlawn (Virginia)